ORP „Gryf” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od mitycznego gryfa, symbolu Pomorza:
 ORP „Gryf” – stawiacz min z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 ORP „Gryf” – okręt szkolny typu Hansa A z lat 40. XX wieku, pływający początkowo pod nazwą ORP „Zetempowiec”
 ORP „Gryf” (251) – okręt szkolny typu Wodnik z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów